A magyar női labdarúgó-válogatott képviseli Magyarországot a nemzetközi női labdarúgó eseményeken. A csapatot a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szervezi és irányítja.

A magyar női nemzeti csapat eddig egyszer jutott ki a női labdarúgó-Európa-bajnokságra, 1991-ben a negyeddöntőig jutott, ott azonban a norvégok jutottak tovább 4–1-es összesítéssel.

Olimpián még nem szerepelt az együttes. A női labdarúgó-világbajnokságra sem sikerült még kvalifikálnia magát a női csapatnak.

Története

Nemzetközi eredmények

Női labdarúgó-Európa-bajnokság
 Negyeddöntős: 1 alkalommal (1991)

Világbajnoki szereplés

Európa-bajnoki szereplés

Olimpiai szereplés

FIFA-világranglista-helyezések 

A FIFA 2003 júliusában közölt először női világranglistát, és ezt követően meghatározott rendszerességgel frissítik a rangsort, általában évente négyszer.

Az alábbi táblázat és grafikon mutatja Magyarország helyezéseit 2003 júliusa óta. Zárójelben az adott ranglista szerinti pontszám található. A grafikonon feltüntettük az egyes szövetségi kapitányok időszakát.

Játékoskeret 
2020-ban a válogatottban pályára lépő játékosok. Az október 23-i  elleni mérkőzés után frissítve.

A válogatott rendelkezésére álló, pályára nem lépett játékosok. Az október 23-i  elleni mérkőzés után frissítve.

Legendás játékosok

Legtöbbször pályára lépett játékosok 

Utolsó frissítés: 2016. június 9.

Legtöbb gólt szerző játékosok 

Utolsó frissítés: 2016. június 9.

A válogatott stábja

Stadionok

Országok elleni örökmérleg

Lásd még 
 A magyar női labdarúgó-válogatott mérkőzései 2017-ben
 A magyar női labdarúgó-válogatott mérkőzései országonként
 A magyar női labdarúgó-válogatott játékosainak listája
 A magyar női labdarúgó-válogatott játékosainak listája mérkőzésszám alapján
 Külföldön játszó magyar női labdarúgók listája
 Magyar labdarúgó-válogatott

Jegyzetek

Források 
 Az MLSZ hivatalos honlapja

További információk 
 Női labdarúgás.hu
 77 pont – A női labdarúgás fejlesztési programja (2013–2020)
 Magyarország női futballtörténete, 1984–2011; szerk. Nagy Zoltán; Stadion, Balatonalmádi, 2011 (Stadion Hungary issue)

Valogatott
Női labdarúgó-válogatottak